Neuse Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Neuse Township (Lenoir County, North Carolina)
 Neuse Township (Wake County, North Carolina)